Scheiben  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Scheiben (Hornberg), Ortsteil der Stadt Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Scheiben (Kißlegg), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Scheiben (Simonswald), Ortsteil der Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Scheiben (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Scheiben (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Scheiben (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Scheiben (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Scheiben (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Scheiben (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Scheiben (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern
 Scheiben (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach a.Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Scheiben (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Scheiben (Gemeinde Bad Großpertholz), Ortschaft in der Gemeinde Bad Großpertholz in Niederösterreich
 Scheiben (Gemeinde Geboltskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Scheiben (Gemeinde Pollham), Ortslage von Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Scheiben (Gemeinde Rainbach), Ortsteil von Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Scheiben (Gemeinde Wartberg), Ortschaft von Wartberg ob der Aist, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Scheiben (Gemeinde Rußbach), Ort bei Rußbach am Paß Gschütt, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Scheiben (Gemeinde Altaussee), Ortslage von Altaussee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Scheiben (Gemeinde Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Scheiben (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Scheiben (Gemeinde Sankt Georgen), Katastralgemeinde von Sankt Georgen ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark

 Šejby (Scheiben), Ortsteil von Horní Stropnice, Tschechien

Berge:
 Scheiben (Rosaliengebirge), Berg in Niederösterreich

Siehe auch:
 Scheibe
 Scheiber
 Oberscheiben
 Unterscheiben